Мавлютов () — башкирская и татарская фамилия; женская форма Мавлютова.

Известные носители 
 Мавлютов, Мидхат Рахматуллич (1928—2000) — советский учёный, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, член Экспертного совета ВАК РФ, Почетный нефтяник СССР.
 Мавлютов, Рыфат Рахматуллович (1926—2000) — советский и российский учёный, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук, организатор, педагог.
 Мавлютов, Хусаин Багаутдинович (1893—1937) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР.

См. также 
 Мавлютова 
 Мавлютово